Sergatschow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Alexandrowitsch Sergatschow (* 1998), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Nikolajewitsch Sergatschow (1934–2013), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronisator